Oddělení má několik významů:

 organizační jednotka podniku, úřadu nebo jiné organizace, zabývající se určitým specializovaným úkolem odlišným od jiných oddělení, např. oddělení péče o zákazníky, apod.; zpravidla jde o nejnižší stupeň členění, oddělení bývají typicky začleněna do odborů a ty do úseků; viz též department
 oddělení (biologie) – jedna z taxonomických kategorií klasifikace organismů 
 oddělení (geologie) – chronostratigrafická jednotka
 oddělení (lesnictví), ODD – jednotka prostorového rozdělení lesa (JPRL) pro sestavování lesních hospodářských plánů. Má tuto hierarchii: oddělení > dílec > porost > porostní skupina.
 nebo obecně výsledek nebo jednorázový průběh činnosti zvané oddělování, vyjmutí jedné složky z nějakého celku (vyčlenění) nebo ukončení její fyzické celistvosti s celkem (odtržení, odlomení, odříznutí atd.)

Související články 
 oddíl
 divize

Externí odkazy